Сабу Дастагир ( , 27 января 1924 — 2 декабря 1963) — киноактёр индийского происхождения, со временем получил американское гражданство. Снимался в кино под именем Сабу; известен ролями в фильмах 1930—1940-х годов, снятых в Великобритании и США.

Биография 
Сабу Дастагир родился 27 января 1924 года в Карапуре, княжество Майсур в Британской Индии. Был сыном погонщика слонов махараджи. В шестилетнем возрасте, после смерти отца, сам стал погонщиком.

В 1937 году, когда Сабу исполнилось 13 лет, английские кинематографисты Роберт Флаэрти и Золтан Корда выбрали его на главную роль Тоомаи в своем фильме «Маленький погонщик слонов». В 1938 году известный продюсер и кинорежиссёр Александр Корда подписал с Сабу контракт, и мальчик вместе со своим опекуном — старшим братом — переехал в Лондон.

В 1940 году Сабу сыграл главную роль маленького воришки Абу в экранизации известного сюжета сказок «1001 ночи» «Багдадский вор». Эта работа принесла юному актёру широкую популярность в мире кино.

Начиная с 1942 года, Сабу снимался в Голливуде, сыграл роли Маугли в фильме Золтана Корды «Книга джунглей» (1942), Али Бен Али в сказке Джона Роулинз «Арабские ночи» (1942), молодого генерала в кинодраме «Чёрный нарцисс» (1947).

После получения в 1944 году американского гражданства служил в Военно-воздушных силах США стрелком на тяжелых бомбардировщиках Consolidated B-24 Liberator. За храбрость и мужество при исполнении боевых задач в Тихом океане был награждён «Крестом лётных заслуг».

Последней киноработой Сабу стала роль Рама Сингха в экранизации романа Яна Ниала «Прогулка тигра» (1964). Фильм вышел на экраны уже после внезапной смерти актёра.

Личная жизнь 
С 1948 года до своей смерти Сабу был женат на актрисе Мэрилин Купер, имел двоих детей.

Умер Сабу Дастагир 2 декабря 1963 года в Лос-Анджелесе от сердечного приступа в возрасте 39 лет.

Избранная фильмография 
Сабу снялся в 20 игровых фильмах в Европе и США.

Литература

Ссылки 

Актёры США
Актёры Великобритании
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз